__БЕЗКН__

-{Asphodelaceae}- је фамилија дикотиледоних биљака из реда -{Asparagales}-. Обухвата 40 родова са око 900 врста. Фамилија је широко, али местимично распрострањена. Поједини родови ове фамилије имају комерцијални значај: алоја (-{Aloe}-) у медицини и козметици, а хавортија (-{Haworthia}-), жути љиљан (-{Hemerocallis}-) и книфофија (-{Kniphofia}-) се узгајају као украсне биљке.

Систематика и филогенија 

Биљке које чине фамилију -{Asphodelaceae}- су у различитим системима класификације скривеносеменица сврставане у различите, али сродне фамилије. У Кронквистовом систему, биљке су сврстане у фамилије -{Aloaceae}-, -{Xanthorrhoeaceae}- и -{Liliaceae}-. Тахтаџанов систем их раздваја у фамилије -{Aloaceae}-, -{Asphodelaceae}-, -{Xanthorrhoeaceae}- и -{Hemerocallidaceae}-. Системи Групе за систематику скривеносеменица (-{APG}-) препознају монофилетско порекло припадника ове фамилије и обједињују их под једним именом (-{Xanthorrhoeaceae}-, односно -{Asphodelaceae}- од 2016). Поједине групе биљака које су сврставане заједно са припадницима ове фамилије, сада се налазе као засебне фамилије (-{Dasypogonaceae}-) или у другим фамилијама монокотиледоних биљака (-{Hemiphylacus}-, -{Paradisea}-). Такође, род -{Chamaescilla}- је премештен из -{Asparagaceae}- у оквире ове фамилије.

Фамилија обухвата три потфамилије: -{Asphodeloideae}-, -{Hemerocallidoideae}- и -{Xanthorrhoeoideae}-. Потфамилија -{Asphodeloideae}- обухвата и некадашњу -{Alooideae}-. Делимитација међу врстама је посебно тешка у родовима -{Aloe}-, -{Kniphofia}-, -{Haworthia}-, и -{Dianella}-. Кладограм осликава последња филогенетска истраживања између 29 родова ове фамилије заснована на генима у хлоропластној ДНК.

Референце

Спољашње везе 

 Списак родова, Краљевска ботаничка башта Кју.

Asparagales